Contea di Beaufort – feudo francese con sede a Montmorency-Beaufort
 Contea di Beaufort – attuale contea in Carolina del Nord
 Contea di Beaufort – attuale contea in Carolina del Sud